Griff. kan som auktorsförkortning betyda:

 William Griffith

Robotskapade auktorsförkortningar